Eben Haëzer, Ebenezer of Eben Haezer kan verwijzen naar:
 Eben-Haëzer, een door Samuel opgerichte gedenksteen
 Eben Haëzer (Enumatil), een molen in het Groningse Enumatil
 Eben Haëzer (Spui), een molen in het Zeeuwse Spui
 Ebenezer, een Canadese televisieproductie
 Eben-Ezer, een toren in Eben-Emael, België